HMS Walney je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Walney (Y04) 
 HMS Walney (M104) 

Walney